Margou peut désigner :
Margou, la commune rurale située dans le département de Manni au Burkina Faso,
Margou, la commune rurale située dans le département de Piéla au Burkina Faso,